Niangua Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Niangua Township (Camden County, Missouri)
 Niangua Township (Webster County, Missouri)